Éric Humbertclaude, né le  à Saint-Dié-des-Vosges, est un écrivain et essayiste spécialisé dans la musique contemporaine et la musique pour orgue.

Biographie 
Éric Humbertclaude, né dans le département des Vosges, passe son enfance à La Bresse dans ce même département. Il devient instrumentiste de l'harmonie municipale de la commune puis s'initie à l’orgue de l'église Saint Laurent.

À l'âge adulte, il quitte sa région natale pour Paris. À 21 ans, il devient organiste, et fréquente la classe d'orgue d'André Fleury à la Schola Cantorum.

Style littéraire 
Christine Labroche qualifie le style d'Éric Humbertclaude de , et précise qu'. Elle note qu'

Publications

Essais sur la musique et la création 
 « Le reflet d'une oreille », in :  : images de la musique française : textes et entretiens, Sacem/Papiers, 1986 (réimpression anastatique dans Hugues Dufourt : un univers bruissant, cf. infra) ;
 « Les modèles perceptuels par simulation instrumentale dans les œuvres de Tristan Murail », Dissonance, , Lausanne, 1987 (réédition : La Revue musicale, , Paris, 1991) ;
 (Re)lire Souvtchinski, textes choisis par Éric Humbertclaude, La Bresse, É. Humbertclaude, 1990, 301 p.  ;
 The Challenge of Tristan Murail's Work, Homestudio, revue Audiolab, Free, 1999 Lire en ligne ;
 La transcription dans Boulez et Murail : de l’oreille à l’éveil, post-scriptum de Philippe Schoeller, L’Harmattan, Univers musical, 1999, 98 p.  ;
 Empreintes : regards sur la création musicale contemporaine, L’Harmattan, Univers musical, 2009, 82 p.  ;
 La liberté dans la musique (Beethoven, Souvtchinski, Boulez), Aedam Musicae, 2012, ;
 La musique, les pieds sur terre, Aedam Musicae, 2012 (texte édité dans "La liberté dans la musique") ;
 Hugues Dufourt : un univers bruissant, L’Harmattan, Univers musical, 2012, 74 p.  ;
 La création à vif : musique & corps en éveil, avec Fabienne Gotusso, L'Harmattan, Univers musical, 2013, 102 p.  ;
 Composer après 2020 : amorce, avec Gwenaëlle Clémino, EME éditions (diff. L'Harmattan), CREArTe, 2020, 54 p. ;

Essai collectif
 Pierre Souvtchinski, cahiers d’étude, sous la direction d'Éric Humbertclaude. [Auteurs :] Konrad Walterskirchen (Autriche), Elena Poldiaeva (Russie) et Serge Glebov (USA), L’Harmattan, Univers musical, 2006, 238 p. .

Essais historiques 
 Federico Gualdi à Venise : Fragments retrouvés (1660-1678) : recherches sur un exploitant minier alchimiste, L’Harmattan, 2010, 368 p.  Lire en ligne ;
 Récréations de Hultazob, L’Harmattan, Écritures, 2010, 96 p.  ;

Poésie 
 Joue, je pense à toi, L’Harmattan, Accent tonique, Poésie, 2011, 60 p.  ;
 Bascule suivi de Vulnus, L’Harmattan, Écritures, 2012, 90 p.  ;
 Un son m'a ravi, texte édité dans Nathalie Cousin, Quintina, L'Harmattan, Accent tonique, Poésie, 2017, 96 p.  ;
 Un pas de danse, postface de Guillaume Lebreton, L'Harmattan, Accent tonique, Poésie, 2018, 52 p.  ;
 Delta de l'ombre, avec Kelly Bhaglou, postface de Nathalie Cousin, L'Harmattan, Accent tonique, Poésie, 2020, 52 p. .

À paraître aux éditions L'Harmattan 
Dans son ouvrage Composer après 2020 : amorce, Éric Humbertclaude annonce ses prochaines publications :
 Jean-Claude Touche (1926-1944). Un sourire dans le monde de l'orgue (essai collectif) ;
 L'Orgue, gisement primordial épuisé (essai collectif) ;
 Ton silence, Bonifacia. Un reliquaire de 1700 ans à Saint-Joseph Artisan (Paris). Ossements et Foi (essai collectif) ;
 Cette vulnérabilité qui n'a pas le temps de se dire (essai collectif) ;
 Les Mots comme personne : comment l'ellipse dit l'intuition (essai collectif) ;
 Lumineux Souvtchinski, en dialogue avec Éric Humbertclaude.

Transcriptions musicales (partitions) 
 Johannes Brahms, Trois Préludes opus posthume 122 pour Sextuor (vents et cordes), transcription de chorals pour orgue, Aedam Musicae, 2010 ;
 Jean-François Tapray, Cinq pièces inédites pour orgue, Delatour, 2015 ;
 Jean-Claude Touche, Œuvres complètes (à paraître).

Conférences & entretiens (vidéos) 
 Curriculum évité (Youtube)
 Quelques pistes de réflexion (Youtube)
 Magma vs Œuvre (Youtube)

Bibliographie 
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;

Notes et références

Liens externes 

 Site personnel
 L'orgue connecté de la Bresse, interview d’Éric Humbertclaude, organiste natif de la Bresse, Vosges Télévision : journal du jeudi . 
 
 Bibliographie d'Éric Humbertclaude sur le portail de la musique contemporaine en France - French Gateway to Contemporary Music Resources

Compositeur français de musique classique de la période contemporaine
Musicologue français du XXe siècle
Musicologue français du XXIe siècle
Organiste classique français
Écrivain français du XXIe siècle
Naissance en mai 1961
Naissance à Saint-Dié-des-Vosges
Personnalité liée à la Lorraine
Personnalité liée au département des Vosges